Горња Биоча може бити:

 Горња Биоча (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горња Биоча (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Доња Биоча